Johann Spörl ist der Name folgender Personen:

* Johann Spörl, Geburtsname von Johann Sperl (Maler) (1840–1914), deutscher Maler
 Johann Konrad Spörl (1701–1773), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Ludwig Spörl (1731–1793), deutscher evangelischer Theologe